Abdou Rahman Dampha est un footballeur gambien, né le  à Banjul en Gambie. Il évolue au poste de milieu de terrain.

Biographie 
Dampha commence sa carrière avec le club gambien Gambia Ports Authority FC en 2007 et signe en  un contrat professionnel avec le club algérien MC Saïda. En , Dampha rejoint le club suisse Neuchâtel Xamax. Dampha a fait ses débuts le  avec le club face au FC Zurich.

Le  Dampha signe un contrat de 2 ans avec le club français AS Nancy-Lorraine.

Statistiques

En club

Références

Liens externes 
 

Footballeur international gambien
Joueur du Neuchâtel Xamax FC
Joueur de l'AS Nancy-Lorraine
Naissance en décembre 1991
Naissance à Banjul